Бойито Мюлдер (; род. 23 августа 1991 года в Гронингене, Нидерланды) — нидерландский фигурист, выступающий в мужском одиночном разряде. Четырёхкратный чемпион страны. На международных соревнованиях занимает, преимущественно, невысокие места, не отбираясь в произвольную программу или не проходя квалификационный раунд.

Спортивные достижения

Результаты после 2011 года 

 WD = снялся с соревнований

Результаты до 2011 года 

 D. = уровень «дебютант», N. = уровень «новичок», J. = уровень «юниор»

Ссылки 

 

Фигуристы Нидерландов